

Надзеюв — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства
 Надзеюв — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства